Liga 1 puede referirse a:

 Ligue 1, primera división de Francia;
Liga I, primera división de Rumania;
Liga 1, primera división de Indonesia;
Liga 1, primera división de Perú